Velázquez (Uruguai), localitat de l'Uruguai a l'oest del departament de Rocha 
 Premi Velázquez d'Arts Plàstiques, guardó atorgat pel Ministeri de Cultura d'Espanya
 Biografies:
 Antonio González Velázquez (Madrid, 1723 - 1794), pintor espanyol 
 Diego Velázquez (Sevilla, 1599 – Madrid, 1660), pintor espanyol del segle d'or espanyol.
 Diego Velázquez de Cuéllar (1465 -1524), conquistador espanyol, governador de Cuba des de 1511 fins a la seva mort 
 Francisco Javier Velázquez López (Castilblanco de los Arroyos, 1951), director general de la Policia Nacional i Guàrdia Civil
 Julio Velázquez Santiago (Salamanca, 1981), entrenador de futbol
 Juan Velázquez de las Cuevas
 Juan Velázquez de Velasco (Valladolid, ~1550- ~1620), militar i espia espanyol 
 Isidro González Velázquez (Madrid, 1765 - 1829), arquitecte espanyol 
 Manuel Velázquez Villaverde (Madrid, 1943) futbolista madrileny